Переулок Мака́ренко — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Переулок Макаренко — улица в Нур-Султане.
 Переулок Макаренко — в г. Рудном.

Россия 
 Переулок Макаренко — улица во Владикавказе.
 Переулок Макаренко — улица в Липецке.
 Переулок Макаренко — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
  — улица в Киеве.
 Переулок Макаренко — улица в Черкассах.

См. также 
 Улица Макаренко
 Проезд Макаренко